est une ancienne société d'édition de disques ayant appartenu à Universal Music Group.

Histoire 

C'est en 1996 que Polygram crée  en regroupant deux de ses labels : Island Records et Def Jam. En 1999, à la suite du rachat de PolyGram par le groupe canadien Seagram,  est intégré au . On peut y trouver des artistes comme Jay-Z, Mariah Carey, Fall Out Boy, Rihanna, PJ Harvey, Bon Jovi et Duffy, entre autres.

En 2010, le groupe se compose des labels suivants :
 Island Records ;
 Def Jam ;
 Def Soul ;
 Disturbing tha Peace ;
 Mercury Records ;
 Radio Killa Records ;
 Roc-A-Fella Records.

En 2011, Antonio "L.A." Reid, directeur général depuis 2006, a été remplacé par .

En 2014,  a été scindé entre ses trois labels principaux : Island Records, Def Jam Recordings et Motown Records.

Notes et références 

Label discographique ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 1999
Entreprise disparue en 2014
Universal Music Group